Гран-при Бразилии 2000 года — второй этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2000 года. Прошёл на автодроме Интерлагос, в  Бразилия. Соревнования состоялись 26 марта 2000 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Михаэль Шумахер 1:14,755
 Дэвид Култхард финишировал в гонке на втором месте, но был дисквалифицирован из-за нелегальной конструкции переднего антикрыла. Таким образом, Дженсон Баттон заработал первое очко в карьере. 
 Обе машины команды Заубер снялись с гонки из-за проблем с задними спойлерами на тренировках и квалификации.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бразилии